La llamada dinastía heracliana gobernó desde el año 610 hasta 695 y desde 705 hasta 711 el Imperio bizantino y a ella pertenecieron también algunos exarcas de Cartago y Rávena. El primer miembro conocido de esta dinastía fue Heraclio el Viejo, probablemente oriundo de Armenia, que comenzó su carrera en la última guerra romano-sasánida. Su último representante fue Tiberio, hijo y sucesor en el trono de Justiniano II, que fue asesinado en 711 a los seis años de edad. La dinastía marcó la transición de los tiempos de la Antigüedad tardía a la Edad Media, periodo en el que se perdió el 75 % del territorio del Imperio romano de Oriente, que quedó reducido a un reino fundamentalmente griego. Entre los acontecimientos sobresalientes acaecidos durante el reinado de los emperadores de los heráclidas se contaron la expansión islámica, que se detuvo en los montes Tauro de Asia Menor, y la colonización eslava los Balcanes, cuyas consecuencias fueron reducidas mediante reasentamientos obligatorios.

Enlaces externos 

 
Imperio bizantino en el siglo VII
Imperio bizantino en el siglo VIII